Генна́дий Бело́в:
 Белов, Геннадий Александрович (1917 —1992) — советский государственный деятель, историк. 
 Белов, Геннадий Григорьевич (род. 1939) — советский и российский композитор, педагог.
 Белов, Геннадий Михайлович (1945—1995) — советский певец.